Genengsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Genengsari, Sukoharjo, by, Jawa Tengah, 
 Genengsari, Boyolali, by, Jawa Tengah, 
 Genengsari, Grobogan, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar